El nombre de Catedral de Santa María la Mayor puede referirse a:

 Catedral de Santa María la Mayor (Barletta), en Italia.
 Catedral de Santa María la Mayor (Lisboa), en Portugal.
 Catedral de Santa María la Mayor (Marsella), en Francia.
 Catedral de Santa María la Mayor (Milán), en Italia.
 Catedral de Santa María la Mayor (Teggiano), en Italia.
 Concatedral de Santa María la Mayor (Mérida), en España.